Nome di diversi gruppi di isolotti italiani:
Formiche di Capraia – gruppo di isolotti toscano
Formiche di Grosseto – altro gruppo di isolotti toscano
Le Formiche (Panarea) – gruppo di isolotti siciliano
Le Formiche (Ponza) – gruppo di isolotti laziale
Formiche della Zanca – altro gruppo di isolotti toscano